Regla de oro o áurea o dorada, o ley de oro o áurea o dorada, hacen referencia a varios artículos:

Filosofía 
 Regla de oro (ética), principio moral frecuente en la ética, la historia y la religión.

Ciencias 
 Regla de tres, en matemáticas (es denominada  en la Enciclopedia de Diderot y D'Alambert). 
 Número áureo o razón áurea, en matemáticas, a veces denominada la regla dorada.
 Regla de oro del ahorro o ley de Phelps.
 Regla de oro presupuestaria, en economía, una regla constitucional para equilibrar el presupuesto.
 Regla de oro de Fermi, una fórmula de la mecánica cuántica.
 Teoría de los arcos dorados, relativa a una peculiar relación entre las guerras y un particular aspecto de la globalización.

Historia 
 Ley Áurea, denominación por la que se conoce la ley que abolió la esclavitud en Brasil.

Seguridad laboral 
 Reglas de oro (electricidad), procedimiento para garantizar la seguridad laboral en instalaciones eléctricas.

Golden Rule 
 Golden rule o British rule (regla de oro británica), una de las tres formas de interpretación de la ley de los tribunales británicos ( las otras son la plain meaning rule -o literal rule- y la misschief rule).
 Golden Rule Store, nombre original de la cadena de tiendas JCPenney.
 Golden Rule Airlines, pequeña compañía de aviación en Kirguistán.
 Samuel «Golden Rule» Jones (1846-1904), alcalde de Toledo (Ohio), Estados Unidos.